Дмитрий Евгеньевич Бочкарёв (, Ленинград) — советский конькобежец, серебряный призёр чемпионата мира 1982 года, чемпион СССР в многоборье (1985).

Спортивные достижения 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 
 Дмитрий Бочкарёв на schaatsstatistieken.nl

Википедия:Биографии современников
Персоналии по алфавиту
Конькобежцы СССР
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года